Sieyès est un nom propre, qui peut désigner :
 l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836), un célèbre homme politique français de la Révolution ;
 Joseph-Honoré-Léonce Sieyès (1751-1830), un homme politique français ;
 Joseph Barthélémy Sieyès La Baume (1749-1830), un homme politique français, frère des deux précédents ;
 Sieyès, une ancienne commune du département français des Alpes-de-Haute-Provence, rattachée aujourd’hui à Digne-les-Bains ;
 le château de Sieyes, à Voreppe, en Isère.